Tera Patrick, nome artístico de Linda Ann Hopkins Shapiro, (Great Falls, 25 de julho de 1976) é uma atriz estadunidense de filmes pornográficos. Já foi creditada em filmes com diversos nomes, tais como: Brooke Thomas, Sadie Jordan e Tara Patrick, que coincidentemente é o nome real da actriz Carmen Electra.

Biografia 
Tera tem origens tailandesa e inglesa. Começou a fazer filmes no ano de 1999 e realizou até o final de 2005 mais de 80 filmes.

Foi casada com o ex-integrante da banda de hardcore Biohazard Evan Seinfeld entre 2004 e 2009. Seinfeld dirigiu e contracenou com Tera em algumas produções como "Island Fever" e "Reign of Tera #2" sob o pseudónimo Spyder Jonez.

Filmografia parcial 
 Asian Street Hookers # 6, # 7
 Behind The Scenes # 1, # 2, # 3, # 7, # 15
 Island Fever # 1, # 2, # 3
 Pickup Lines # 44, # 45, # 46, # 54
 Real Sex Magazine # 22 (primeiro filme), # 23
 Up And Cummers # 73, # 80
 Wild Honey # 1, # 2

Prêmios

AVN (Adult Video News) 
 2002 - Melhor Performance Provocativa - Island Fever
 2001 - Revelação do Ano

XRCO (X-Rated Critics Organization) 
 2006 - Indicada na categoria "Mainstream Adult Media Favorite" - (FHM, VH1, Howard Stern appearance) (realização prevista para abril de 2006) 
 2000 - Revelação do Ano

Outros 
 2005 - Foxe (Fans Of X-rated Entertainment) - Estrela Favorita dos Fãs do Pornô
 2004 - Foxe (Fans Of X-rated Entertainment) - Estrela Favorita dos Fãs do Pornô
 2003 - Foxe (Fans Of X-rated Entertainment) - Estrela Favorita dos Fãs do Pornô
 2002 - Venus (Alemanha) - Melhor Atriz Americana
 2001 - Hot D'Or (França) - Melhor Atriz Americana - La Croisee du Desir
 2000 - Hot D'Or - Revelação Americana do Ano
 2001 - CAVR (Cyberspace Adult Video Reviews) - Favorita dos Fãs do Pornô
 2000 - CAVR (Cyberspace Adult Video Reviews) - Favorita dos Fãs do Pornô
 1999 - CAVR (Cyberspace Adult Video Reviews) - Revelação do Ano

Ligações externas 
 
 
 
 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Atores pornográficos da Ásia
Modelos de capa da Penthouse